ORP „Ryś” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od rysia, ssaka drapieżnego z rodziny kotowatych występującego w Polsce:
 ORP „Ryś” – okręt podwodny typu Wilk z okresu międzywojennego
 ORP „Ryś” – trałowiec bazowy projektu 254M z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy polskich okrętów